Sumbas (district), een Turks district in de provincie Osmaniye
 Sumbas (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Sumbas